

Codici 
 TOS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tromsø-Langnes di Tromsø, Norvegia
 tos – codice ISO 639-3 della lingua totonaca della serra

Giochi 
 TOS (Tales of Symphonia)  – un gioco di ruolo prodotto e pubblicato dalla Namco

Informatica 
 TOS (Type of Service)  – bit relativi al tipo di servizio desiderato che si trovano nell'intestazione IPv4 per distinguere diversi tipi di datagrammi
 TOS (TinyOS)  – sistema operativo e piattaforma open source

Medicina 
 TOS – Terapia ormonale sostitutiva
 TOS (Toracic Outlet Syndrome)  – sindrome dello stretto toracico superiore, quadro sintomatologico causato dalla costrizione di nervi e vasi della radice degli arti superiori

Musica 
 T.O.S: Terminate on Sight  – album dei G-Unit del 2008

Televisione 
 TOS (The Original Series)  – la prima serie televisiva di Star Trek

Altro 
 TOS (Terms of Service)  – regole a cui ci si impegna ad uniformarsi per l'utilizzo di un determinato servizio

Pagine correlate 
 Toos – ex comune svizzero ora frazione di Schönholzerswilen, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)